Canaleja puede referirse a:
 Canaleja, localidad española del municipio de Villaquilambre, en la provincia de León.
 Canaleja, pedanía española del municipio de Alcaraz, en la provincia de Albacete.
 Canaleja, localidad española del municipio de Umbrías, en la provincia de Ávila.
 el nombre común de la planta Conium maculatum
 el nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium
 el nombre común de la planta '''''Ferula communis